Allitt ist Familienname folgender Personen:

 Beverley Allitt (* 1968), britische Serienmörderin
 Patrick Allitt (* 1956), britischer Historiker und Hochschullehrer